Omeragić ist der Familienname folgender Personen:

 Bećir Omeragić (* 2002), Schweizer Fußballspieler
 Edin Omeragić (* 2002), Schweizer Fußballtorhüter
 Kemal Omeragić (1931–2014), serbischer Fußballtrainer